Linnenbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Linnenbrink (1934–2020), deutscher lutherischer Theologe und Geistlicher
 Ulrike Linnenbrink (* 1947), deutsche Autorin